Еврип () е проток в Егейско море, отделящ централната част на гръцкия остров Евбея от областта Беотия на континента. Дължината му е 8 km, а минималната широчина – 38 m. Същевременно протока свързва заливите Вориос Евоикос на север и Нотио Евоикос на юг, които също отделят остров Евбея от континенталната част на Гърция. Има силно прилово-отливно течение, което по няколко пъти на ден мени посоката си. На всеки 6 часа течението затихва за кратко и после отново се усилва, като всеки път е в различна посока. Главното пристанище на протока е град Халкида, разположен на о. Евбея на най-тясната част на протока. Над протока минават 2 моста. Единият е висящ мост, дълъг 215 метра, намиращ се 160 метра над водата, а другият е подвижен мост, който може да пропуска кораби и е изграден в най-тясната част на протока, където той е широк само 38 m.

Източници 

Протоци на Гърция
Бяло море